El Partit Republicà Radical Socialista de Catalunya va ésser el partit polític fundat al maig del 1932 a Barcelona arran d'una escissió del Partit Republicà Radical Socialista "Regió Catalana". Es proposà de "representar el verdadero espíritu del PRRS Español en Cataluña". Era partidari de la línia de Juan Botella Asensi i Eduardo Ortega y Gasset i, quan aquests trencaren amb el partit (juny del 1932) i constituïren Izquierda Radical Socialista, aquesta formació n'esdevingué la seua secció catalana des del mes de novembre. N'era president Eloy Candelas Sánchez.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts